Le mot anglais godfather est l'équivalent du mot français .

The Godfather est le nom de plusieurs œuvres qui sont liées entre elles :
The Godfather (1969), un roman de Mario Puzo dont l'histoire est centrée sur une famille de mafiosi fictive dirigée par Don Vito Corleone.
Ce roman a donné lieu à la saga cinématographique Le Parrain, composée de :
 The Godfather (1972), adaptation cinématographique du livre précédent, réalisée par Francis Ford Coppola et mettant en scène Marlon Brando et Al Pacino ;
 The Godfather: Part II (1974), suite du film le Parrain, deuxième volet de la trilogie ;
 The Godfather: Part III (1990), dernier volet de la trilogie inspirée de l'œuvre de Mario Puzo.
 The Godfather Saga (1977), mini-série pour la télévision reprenant les deux premiers films.

Les films précédents ont été adaptés en jeux vidéo
 The Godfather (2006), une adaptation vidéoludique (jeu vidéo) du roman et du premier film.
 The Godfather II (2009), une adaptation vidéoludique (jeu vidéo) du roman et des films.

Godfather ou une de ses variantes peut aussi désigner :
 The GodFather, un logiciel pour renommer et tagger une grande quantité de fichiers de musique (MP3, OGG, etc) ;
 godfather, un cocktail ;
 The Godfathers, un groupe de rock anglais ;
 The Godfather, un jeu vidéo de Creative Materials, édité par US Gold sur Amiga et Atari ST en 1991 ;
 The Godfather, le nom de ring du catcheur Charles Wright ;
 Godfather, un film indien de Mohan Raja sorti en 2022.